Александр Владимирович Порхун (21 января 1987, Киев) — майор Вооружённых сил Украины, командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. Герой Украины (2015).

Первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины.

Биография

Вооружённый конфликт на востоке Украины 
Принимал участие в войне на востоке Украины
29 июля 2014 штурмовая группа под руководством Александра Порхуна взяла под контроль и удерживала Саур-могилу, что в дальнейшем положительно повлияло на ход операции с наименьшими потерями среди личного состава и техники. В ходе операции Александр Порхун получил контузию III степени, но продолжал выполнять поставленные задачи.

Во время войны продолжил учебу, в июне 2017 окончил Национальный университет обороны Украины, получил диплом магистра.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (23 марта 2015) — «за исключительную личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Примечания

Ссылки 
 Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим командирам // Офіційне інтернет-представництво Президента України, 23.03.2015
 Порхун Олександр Володимирович. Сайт Герои Украины 

Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Майоры (Украина)
Заместители министров Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании